24-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошел с 22 по 24 июня 2012 года в Загребе (Хорватия).

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Каноэ

Байдарка

Медальный зачёт 

|-
|1||align=left|||5||5||1||11
|-
|2||align=left|||5||2||3||10
|-
|3||align=left|||2||5||3||10
|-
|rowspan=2|4||align=left|||2||3||0||5
|-
|align=left|||2||3||0||5
|-
|6||align=left|||2||2||2||6
|-
|7||align=left|||1||2||0||3
|-
|8||align=left|||1||1||1||3
|-
|9||align=left|||1||1||0||2
|-
|rowspan=2|10||align=left|||1||0||1||2
|-
|align=left|||1||0||1||2
|-
|rowspan=3|12||align=left|||1||0||0||1
|-
|align=left|||1||0||0||1
|-
|align=left|||1||0||0||1
|-
|15||align=left|||0||3||3||6
|-
|16||align=left|||0||0||3||3
|-
|rowspan=2|17||align=left|||0||0||2||2
|-
|align=left|||0||0||2||2
|-
|rowspan=3|19||align=left|||0||0||1||1
|-
|align=left|||0||0||1||1
|-
|align=left|||0||0||1||1
|-
!colspan=2| Итого || 26 || 27 || 25 || 78
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2012 года

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Гребля на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Загребе
Июнь 2012 года
Спорт в Хорватии в 2012 году
Чемпионаты Европы в Хорватии